Limia puede hacer referencia a:

Comarca de La Limia, una comarca española, perteneciente a la Comunidad Autónoma de Galicia.
Comarca de La Baja Limia, otra comarca española, limítrofe con la anterior.
Ginzo de Limia (Xinzo de Limia, oficialmente y en Gallego), una localidad española de Galicia.
río Limia, un río hispano-portugués, de la provincia de Orense, Galicia, España.
Alejandro Limia, un futbolista Argentino llamado .
 Un género de peces.
 El nombre de un sinónimo del género Vitex.